Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1995.

Mike Bauer e David Rikl erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ellis Ferreira e Jan Siemerink hanno battuto in finale 6–4, 7–5  Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Teste di serie
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (primo turno)
 Mark Keil /  Jeff Tarango (quarti di finale)
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1995
ATP Tour 1995